Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин — соревнование по конькобежному спорту, которое проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (МСК, ИСУ, International Skating Union) с 1893 года. В 1889—1891 годах проводились неофициальные чемпионаты, в 1892 году соревнования не состоялись из-за неблагоприятных погодных условий. Проведение чемпионата прерывалось из-за мировых войн с 1915 по 1921 год и с 1940 по 1946 год.

История изменения правил 

Правила определения победителя неоднократно менялись, приобретя современный вид только с 1987 года.

 На первом неофициальном чемпионате в 1889 году спортсмены были три дистанции: ½ мили, 1 миля и 2 мили. Для завоевания звания чемпиона требовалось победить на всех трёх дистанциях. Российский спортсмен Александр Паншин победил на двух «коротких» дистанциях, а на дистанции в 2 мили занял только второе место, поэтому титул ему присуждён не был.
 1890—1892 годы уже четыре дистанции — ½ мили, 1 миля и 2 мили и 5 миль. Для того, чтобы стать чемпионом, необходимо было выиграть на трёх дистанциях из четырёх. В 1890 году это никому не удалось, а на следующий год американский конькобежец Джо Донохью сумел победить на всех четырёх дистанциях.
 1893—1907 годы. С 1893 года чемпионат приобрёл официальный статус проводимого Международным союзом конькобежцев. Были определены четыре дистанции. на которых соревнуются спортсмены: 500, 1500, 5000 и 10 000 метров. Для получения звания чемпиона по-прежнему требовалось победить на трёх дистанциях. Серебряная и бронзовая медали не присуждались.
 В 1908—1925 годы: в том случае, если никому не удалось выиграть на трёх дистанциях, победитель определялся по наименьшей сумме занятых мест на всех четырёх дистанциях. Помимо того, что теперь каждый чемпионат стал иметь своего чемпиона, стало возможным определять и призёров.
 В 1926—1927 годах чемпионат проводился по кардинально новым правилам определения победителя. По-прежнему достаточно было выиграть три дистанции, но если такое никому не удавалось, то в расчет принимались результаты спортсменов на отдельных дистанциях, причём выраженные в процентах к мировому рекорду на данной дистанции (то есть при повторении, например, мирового рекорда конькобежец получал 100 баллов, если пробежал на 1 % медленнее рекорда — 99 баллов и т. д.).
 В 1928 году от этой системы отказались и перешли на систему, очень близкую к современной: чемпионом становился спортсмен, победивший на трёх дистанциях, в случае отсутствия такого считалась сумма результатов на всех дистанциях, приведённая к пятистам метрам. То есть время на «пятисотке» учитывалось полностью, время на «полуторке» делилось на три, на пяти тысячах метров соответственно на 10, на десяти — на двадцать. Спортсмен с наименьшей суммой времени становился чемпионом.
 С 1987 года именно эта схема подсчёта очков осталась единственным путём для получения звания чемпиона (победы на трёх дистанциях теперь не дают права называться чемпионом) и определения мест остальных участников.

Чемпионаты проводятся в течение двух или трёх дней (по решению организаторов, согласованному с ИСУ). Забеги проводятся в определённом порядке: 500 м, затем 5000 м, 1500 м и 10 000 м. Число участников — 24, но на последней дистанции бегут 8 лучших по итогам трёх дистанций, которые отбираются из первых 16 спортсменов по итогам трёх дистанций. Отбор идёт по двум спискам: по результатам выступления на дистанции 5000 метров (3000 м для женщин) и по итогам трёх дистанций. Напрямую квалифицируются участники, занимающие место с первого по восьмое в обоих списках. Из участников, занимающих эти места только в одном из списков, квалифицируется занимающий более высокое место в любом из списков.

Медалисты

Общемедальный зачёт 
По состоянию на 2022 год.

Примечания